Самцевриси — топоним:

 Самцевриси — раннесредневековая грузинская православная церковь;
 Самцевриси — село в Грузии, входит в состав Болнисского муниципалитета края Квемо-Картли;
 Самцевриси — село в Грузии, входит в состав Карельского муниципалитета края Шида-Картли.